Nahui Ollin (aztekisch sinngemäß Vier Erdbeben) steht für:

 eine Sonne in der aztekischen Eschatologie, siehe Eschatologie #Die fünfte Sonne

Nahui Ollin ist der Name folgender Personen:
 Nahui Ollin, Künstlername von Carmen Mondragón (1893–1978), mexikanisches Model, Malerin und Dichterin